

События 
 Победа Карла Мартелла над саксами. Бонифаций предпринял попытку обращения саксов в христианство.
 Третья поездка Бонифация в Рим.

Родились 
 Мната, второй из семи легендарных чешских князей.
 Хишам ибн аль-Калби, исламский историк и генеалог.

Скончались 
 Аэд мак Колгген, правитель Уи Хеннселайг.
 Бран Бекк, король Лейнстера.
 Вахб ибн Мунаббих, учёный-традиционалист, историк.
 Вашаклахун-Убах-Кавиль, тринадцатый правитель майяского Шукуупского царства.
 Гибель Сулук хана, государя Тюргешского каганата, в Суябе.
 Кернах мак Фогартайг, король Лагора.
 Кормесий, хан Болгарии.
 Маслама ибн Абдул-Малик, арабский полководец первой половины VIII века.
 Свефберт (король Эссекса), король Эссекса.
 Фаэлан мак Мурхадо, король Лейнстера.

См. также